Associació de bibliotecaris religiosos-científics (del seu nom en neerlandès Vereniging van Religieus-wetenschappelijke Bibliothecarissen), associació de biblioteques de teologia de Bèlgica
 Vitznau-Rigi-Bahn, línia ferroviària turística de Suïssa
 Vodka-Red Bull, còctel compost de vodka i una beguda energètica
 Bateria redox de vanadi (del seu nom en anglès Vanadium Redox Battery), bateria recarregable que utilitza vanadi
 VRB també és el codi de l'OACI de Silverback Cargo Freighters, aerolínia de transport de Ruanda
 Vrb també és l'abreviatura de la vrbaïta, mineral de la classe dels sulfurs